Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1939 bestod av 8 lag, och TPS vann mästerskapet.

Slutställning

Serien var först tänkt att spelas i 14 omgångar, men avbröts vid andra världskrigets utbrott och den då rådande tabellen förklarades som sluttabell.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1939 i Finland
Fotbollssäsongen 1939
1939